Мичешти има више значења:

 Мичешти (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Мичешти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Мичешти (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Општина Мичешти (Арђеш), општина у округу Арђеш у Румунији